Tunuyán kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Tunuyán, kommun, Mendoza, 
 Tunuyán (kommunhuvudort i Argentina), Mendoza, 

Robotskapade Argentinaförgreningar